Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

38001–38100. • 38101–38200. • 38201–38300. • 38301–38400. • 38401–38500.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája